2 miejscowości w Polsce: 
 Anastazew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Anastazew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie